Voici la liste des planètes mineures numérotées de 383001 à 384000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 383001 à 384000

383001-383100

383101-383200

383201-383300

383301-383400

383401-383500

383501-383600

383601-383700

383701-383800

383801-383900

383901-384000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000